Horace (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri de 56 km de diàmetre 
 Horace (Dakota del Nord)

 Horace (Kansas)